L'Open de Greenwich 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 22 au 25 janvier 2009 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

La  américaine Natalie Grainger remporte la finale face à Omneya Abdel Kawy, c'est son  succès après ses titres en 1998 et 1999.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2009
Squash en 2009